Эшера:
 Эшера — село в Абхазии
 Эшера — станция Абхазской железной дороги
 «Эшера» — красное полусухое натуральное вино из смеси винограда Изабелла с другими красными сортами.

См. также 
 Верхняя Эшера — село в Абхазии.